Langer Abschied steht für:

 Langer Abschied (Trifonow), Erzählung von Juri Trifonow (1971)

Filme:
 Langer Abschied (1971), russischer Spielfilm
 Langer Abschied (1983), deutscher Fernsehfilm von Jurij Kramer 
 Langer Abschied (1987) (Foxfire), US-amerikanischer Fernsehfilm von Jud Taylor 
 Langer Abschied (2008), deutscher Kurzfilm von Catrin Lüth 
Siehe auch:
 Der kurze Brief zum langen Abschied
 Der Usedom-Krimi: Der lange Abschied